Markéta Bavorská (1. ledna 1442, Mnichov – 14. října 1479, Mantova) byla bavorskou princeznou a sňatkem v letech 1478 až 1479 markýzou z Mantovy.

Život 
Markéta se narodila jako nejstarší dcera bavorského vévody Albrechta III. a Anny Brunšvicko-Grubenhagensko-Einbecké. V roce 1463 se jednadvacetiletá princezna provdala za o rok staršího Frederika Gonzagu, který se stal v roce 1478 markýzem z Mantovy. Sňatek mezi nimi měl utužit obchodní vztahy mezi Mantovou a Bavorskem. Markéta trpěla kyfózou a když přijela do Mantovy, neuměla mluvit ani číst v italštině, přesto byl její vztah s Frederikem popisován jako šťastný. Dvůr byl ovládán její tchyní, ale Markéta se jakýmkoliv konfliktům vyhýbala. Během Frederikovy války proti Aragonu v létě 1479 jmenoval Markétu po dobu své nepřítomnosti regentkou. Markéta Bavorská zemřela 14. října 1479 ve věku 37 let v Mantově.

Potomci 
Za šestnáct let manželství porodila Markéta šest dětíː

 Klára Gonzagová (1464–1503) ⚭ 1482 Gilbert z Montpensier (1443–1496)
 František II. Gonzaga (1466–1519) ⚭ 1490 Isabella d'Este (1474–1539)
 Zikmund Gonzaga (1469–1525)
 Alžběta Gonzagová (1471–1526) ⚭ 1489 Guidobaldo da Montefeltro (1472–1508)
 Magdaléna Gonzagová (1472–1490) ⚭ 1489 Giovanni Sforza (1466–1510)
 Giovanni Gonzaga (1474–1525) ⚭ 1493 Laura Bentivoglio

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 1. ledna
Narození v roce 1442
Narození v Mnichově
Úmrtí 14. října
Úmrtí v roce 1479
Úmrtí v Mantově
Ženy
Pohřbení v Mantově